Козицын — русская фамилия. Известные носители:

 Козицын, Александр Анатольевич (1957—2009) — российский предприниматель, брат Андрея Козицына.
 Козицын, Андрей Анатольевич (род. 1960) — российский предприниматель, брат Александра Козицына.
 Козицын, Николай Иванович (род. 1956) — представитель Союза казаков Области Войска Донского (СК ОВД).

Козицина 
 Козицына, Фаина Григорьевна (род. 1930) — Заслуженный врач Российской Федерации (1999).